Con la parola Vandea o in francese Vendée ci si può riferire a:

 Vandea – dipartimento francese;
 Vandea (fiume) – fiume che diede il nome al dipartimento;
 Guerre di Vandea – guerre civili scoppiate in Vandea dopo la Rivoluzione francese;
 Guerra di Vandea (1815) - guerra civile scoppiata in Vandea durante i Cento Giorni;
 Guerra di Vandea (1832) - guerra civile scoppiata in Vandea dopo la Rivoluzione di luglio;
 Vendée Globe – regata di barche a vela.